Diendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Diendorfer (* 1974), österreichischer Moderator und Sportreporter beim Österreichischen Rundfunk (ORF)
 Johann Evangelist Diendorfer (1833–1909), katholischer Geistlicher, Lehrer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Diendorf